Чемпионаты Литвы по шахматам проводятся с 1921 г. Несколько раз сильнейшим шахматистом страны провозглашался чемпион Каунаса. В 1926 и 1927 гг. действующий чемпион страны оспаривал титул в матче с чемпионом Клайпеды. 

Первым официальным чемпионатом страны считается турнир, проведенный в 1929 г. 

В 1930-е гг. звание чемпиона страны разыгрывалось в два этапа: сначала проводился турнир по круговой системе, а затем победитель играл матч с действующим чемпионом (если чемпион не играл в турнире или не сумел занять 1-е место). 

После присоединения Литвы к СССР стали проводиться чемпионаты Литовской ССР. В этих турнирах для повышения уровня соревнования нередко участвовали сильнейшие шахматисты других республик СССР. 

С 1990 г. проводятся чемпионаты независимой Литвы. Турниры проходят в двух форматах: турнир по круговой системе с участием только литовских шахматистов (1990, 1993, 1994, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 гг.) и турниры по швейцарской системе с привлечением иностранных шахматистов (1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2010, 2011, 2017, 2018, 2019 гг.). В случае победы в турнире иностранного шахматиста звание чемпиона получает лучший среди участников, имеющих гражданство Литвы. В 2000 и 2005 гг. победительницей мужских чемпионатов страны стала В. Чмилите. 

Женские чемпионаты проводятся с 1938 г. (единственный довоенный чемпионат страны среди женщин). С 1949 г. проводились женские чемпионаты Литовской ССР, с 1990 г. — женские чемпионаты независимой Литвы.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты

Чемпионаты Литовской ССР

Чемпионаты независимой Литвы

Женские чемпионаты

Чемпионат Литвы 1938 г.

Чемпионаты Литовской ССР

Чемпионаты независимой Литвы

Примечания 

Литва